Marktplatz 9 ist die Anschrift folgender Gebäude:

 Marktplatz 9 (Breuberg), denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in Breuberg-Neustadt
 Marktplatz 9 (Bad Kissingen), denkmalgeschütztes Gebäude in bad Kissingen
 Marktplatz 9 (Bad Neustadt an der Saale), siehe Liste_der_Baudenkmäler_in_Bad_Neustadt_an_der_Saale#Marktplatz
 Marktplatz 9 (Cadolzburg), denkmalgeschütztes Doppelhaus in Cadolzburg 
 Marktplatz 9 (Fürth), denkmalgeschütztes Traufseithaus in Fürth 
 Marktplatz 9 (Gerolzhofen), denkmalgeschütztes Gebäude in Gerolzhofen
 Marktplatz 9 (Heidelsheim), denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in Heidelsheim
 Marktplatz 9 (Münnerstadt), siehe Liste der Baudenkmäler in Münnerstadt
 Marktplatz 9 (Thurnau), siehe Liste der Baudenkmäler in Thurnau
 Haus Marktplatz 9 (Weißenburg), denkmalgeschütztes Gebäude in Weißenburg in Bayern